Ennis (Ierland) - de hoofdstad van County Clare, Ierland
 Ennis (Montana) - een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Ennis (Texas) - een plaats in de Amerikaanse staat Texas